Bosznia-Hercegovina
Donja Drežnica falu Mostar községben, Hercegovac-Neretva kantonban
Gornja Drežnica falu Mostar községben, Hercegovac-Neretva kantonban

Horvátország
Drežnica falu Ogulin községben, Károlyváros megyében

Szerbia
Drežnica falu Bujanovac községben, a Pcsinyai körzetben

Szlovénia
Drežnica falu Kobarid községben, Goriška régióban